Serie B i fotboll 1977/1978 innebar att Ascoli, Catanzaro, och Avellino gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1977 i Italien
1978 i Italien
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977/1978